Сезан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь
 Сезан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер

Див. також 
 Поль Сезанн (,  —1906) — французький художник-імпресіоніст
 Сезанн (значення)